Alexandre Zambeaux (1975-), un acteur français ;
 Édouard Zambeaux (1971-), un journaliste français.